Der International Challenger Ningbo 2016 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Oktober 2016 in Ningbo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 55 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 65 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Ningbo